Şuraabad – centro abitato del distretto di Ağdam, in Azerbaigian
 Şuraabad – centro abitato del distretto di Xızı, in Azerbaigian